Иван Орнатовский (по старому правописанию «Иванъ Орнатовскій»; 1783 или 1784 г., место рождения неизвестно — дата и место смерти неизвестны) — харьковский грамматик, представитель универсалистско-логического направления. Признание получил одним трудом: «Новейшее начертание правил российской грамматики, объединённых на принципах общей» (1810).

Биография 
Единственный имеющийся источник биографических сведений об Иване Орнатовском — список преподавателей Харьковского коллегиума за 1808/1809 учебный год. Он хранится в Санкт-Петербурге (РГИА, ф. 802, оп. 1, спр. 106). Согласно этому документу, Орнатовский, малоросс, духовного состояния, был выпускником того же Харьковского коллегиума. В феврале 1809 года ему было 25 лет (что и позволяет приблизительно вычислить год его рождения). В коллегиум Орнатовский попал после окончания Екатеринославской духовной семинарии. Поскольку в 1804 году переведён в Екатеринослав из Полтавы, можно предположить, что Орнатовский происходил именно оттуда или из близлежащих земель. Как один из лучших студентов коллегиума, он также отбыл стажировку в Киево-Могилянской академии. В 1808/09 учебном году он преподавал в старших классах грамматику, математику и греческий язык. Впрочем, список преподавателей коллегиума за следующий год его фамилии уже не содержит. Очевидно, Орнатовский выбрал себе другой карьерный путь: официальный орган «Санктпетербургскія Сенатскія Вѣдомости» сообщал в 18-ом номере за 7 мая 1810 г. (с. 231) о предоставлении бывшему преподавателю Харьковского коллегиума Орнатовскому чина коллежского регистратора. В ту пору Орнатовский уже служил в «Канцелярии дежурного при Военном Министре Генерале». После этого известия следы его теряются. В некоторых изданиях Орнатовский назван профессором Харьковского университета, но это не соответствует действительности.

Научная деятельность 
Универсальные или общие грамматики в России получили распространение в результате образовательной реформы, осуществленной в первые годы царствования Александра I. Ей предусматривалось, в частности, использование именно такого рода учебников в преподавании грамматики. Среди ряда тогдашних изданий, вышедших из-под пера Ивана Рижского. Тимковского, Л. Г Якоба и др., грамматика Орнатовского была самой значимой с теоретической точки зрения.

Произведения 
 Новѣйшее начертаніе правилъ Российской грамматики, на началахъ всеобщей основанныхъ. — Харьковъ, 1810 (перепечатка в изд.: Texts and Studies on Russian Universal Grammar / Ed. by J. Biedermann, G. Freidhof. — München, 1984. — Vol. I).

Примечания

Литература 
 Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиографический словарь. — Минск, 1976. — Т. 1 (статья «Иван Орнатовский» — на стр. 178—179).
 Keipert H. Terminologische Doubletten in I. Ornatovskijs «Novejšee načertanie pravil rossijskoj grammatiki» (Char’kov 1810) // Texts and Studies on Russian Universal Grammar 1806—1812 / Ed. by J. Biedermann, G. Freidhof. — München, 1988. — Vol. III. — S. 95-112.
 Freidhof G. Begriffe der logischen und grammatischen Ebene in den russischen Universalgrammatiken: Eine vergleichende Betrachtung // Europäische Sprachwissenschaft um 1800 / Hrsg. von B. Продал-Lange, H.-D. Dräxler, F.-J. Knapstein u. a. — Мюнстер, 1991. — Bd. 2: Methodologische und historiographische Beiträge zum Umkreis der «idéologie». — S. 119—135.
 Wakulenko S. Ivan Ornatowski contre Ferdinand de Saussure: une priorité contestée // Второй международный конгресс украинистов. Львов 22-28 августа 1993 г. Языкознание. — Львов, 1993. — P. 3-7.
 Archaimbault S. Ornatovskij Ivan // Histoire Épistémologie Langage. — 1998. — Hors-Série nº 2: Corpus représentatif des grammaires et des traditions linguistiques. — T. 1. — P. 437—439.
 Archaimbault S. Préhistoire de l’aspect verbal. L'émergence de la notion dans les grammaires russes. — Paris, 1999 (параграф «La grammaire d’Ivan Ornatovskij» — на стр. 171—181).
 Вакуленко С. В. Языковедческие взгляды Ивана Орнатовского в оценке Александра Потебни (к вопросу о преемственности идей в харьковской традиции) // Языкознание. — 2008. — № 6. — С. 41-51.
 Боброва Т. А. Грамматике И. Орнатовского — 200 лет // Русский язык в школе и дома. — 2010. — № 3. — С. 7-9.

Преподаватели Харьковского коллегиума
Лингвисты Российской империи
Лингвисты Украины
Выпускники Екатеринославской духовной семинарии